Бартник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бартник, Войцех (род. 1967) — польский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1996 года.
 Бартник, Керри (род. 1958) — канадский кёрлингист.